Eydt ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Eydt (1907–1944), deutscher Rassentheoretiker
 Christoph Eydt (* 1985), deutscher Autor
 Jean-François Eydt (1809–1884), luxemburgischer Architekt

Siehe auch:
 Eidt
 Eyt
 Eyth